Frank Reichel (ur. 16 lipca 1978 w Marienbergu) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Oberwiesenthal. Medalista mistrzostw świata juniorów (1996) oraz uczestnik mistrzostw świata seniorów (1997).

Przebieg kariery 
W lutym 1993 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 39. miejsce w Klingenthal. 28 sierpnia 1994 po raz pierwszy wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Letniego Grand Prix. Na przełomie 1994 i 1995 dwukrotnie odpadał w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. 28 stycznia 1995 zadebiutował w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Libercu. 2 grudnia 1995 po raz pierwszy wystartował w konkursie głównym PŚ, zajmując 45. lokatę w Lillehammer. Pierwsze punkty zawodów najwyżej rangi zdobył 6 dni później, za zajęcie 20. pozycji w Villach. Wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów 1996, gdzie zdobył złoty medal drużynowo, a konkurs indywidualny ukończył na 13. miejscu. W marcu 1996 dwukrotnie stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego w Zaō, zajmując 1. i 2. lokatę. 2 lutego 1997 zajął 4. miejsce w zawodach PŚ w Willingen. Następnie na mistrzostwach świata w Trondheim zajął 36. lokatę indywidualnie na skoczni normalnej. 20 grudnia 1997 odniósł zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Oberwiesenthal. W styczniu 2000 podczas zawodów PŚ w Park City zajął 23. miejsce indywidualnie oraz 5. lokatę w rywalizacji drużynowej. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował 14 lutego 2004 podczas kwalifikacji do konkursu PŚ w Willingen.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty F. Reichela na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Reichela na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978